Борис Михайлович Зайцев () — советский хоккеист. Вратарь. Олимпийский чемпион 1964 года. Чемпион мира и Европы 1963, 1964 годов.

Второй призёр чемпионата СССР 1959, 1960, 1962—1964 годов. Третий призёр 1958, 1966—1969 годов. В чемпионатах СССР по хоккею провел 251 матч. Финалист Кубка СССР 1966, 1969 годов. На клубном уровне выступал за единственный клуб — «Динамо» (Москва). Входил в список 34 лучших хоккеистов сезона (1964). Член КПСС с 1973 года. По окончании карьеры спортсмена окончил школу тренеров при Московской государственной академии физической культуры, работал инструктором в обществе «Динамо» с 1971 по 1997 год. Награжден Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1965), Заслуженный мастер спорта СССР (1964 год).

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кузнецы славы. Борис Зайцев — Статья на сайте ХК Динамо Москва
 Энциклопедия Динамо. Статья — Зайцев, Борис Михайлович
 Профайл на сайте databaseOlympics.com

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены КПСС